Ehud Olmert  (1945-), homme d'État israélien.
 Gouvernement Olmert, de 2006 à 2009.
 Dana Olmert (1972-), militante israélienne de gauche, théoricienne de la littérature et éditrice, fille d'Ehud Olmert.